Repomucenus är ett släkte av fiskar. Repomucenus ingår i familjen sjökocksfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjökocksfiskar
Repomucenus